ADW – codice aeroportuale IATA della Andrews Air Force Base, Maryland (Stati Uniti d'America)
 adw – codice ISO 639-3 della lingua amundava